SLC peut signifier:
 Sauvons le climat : association loi de 1901 œuvrant pour la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre
  : notamment une émission quotidienne sur Europe 1 dans les années 60, consacrée à la chanson « yéyé » et animée par Daniel Filipacchi
 Single-Level Cell : une technologie de mémoire flash (SSD) permettant de stocker l'information sur un seul niveau (binaire).
 Stanford Linear Collider, un collisionneur de particules en Californie
 Abréviation de Suspended Looping Coaster, montagnes russes inversées conçues et produites par Vekoma
 Smart Link Communication : Fournisseur d'accès internet algérien 
 Code AITA de l'Aéroport international de Salt Lake City
 Société de législation comparée : société savante française fondée en 1869
 Mercedes SLC, un roadster produit par Mercedes-Benz
 Spring Loaded Contact ou Spring Loaded Connector, anglicisme pour Broche Pogo
 Siluro a Lenta Corsa, un sous-marin de poche utilisé par la marine italienne pendant la Seconde Guerre mondiale